Lianhua steht für:
 Lianhua-Filmgesellschaft (聯華影業公司)
 Lianhua (Supermarkt), chinesische Supermarktkette

Geografische Objekte:
 Kreis Lianhua (莲花县) der bezirksfreien Stadt Pingxiang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Lianhua

 Großgemeinde Lianhua (莲华镇) im Stadtbezirk Chenghai der Stadt Shantou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Lianhua (Chenghai)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Stadtbezirk Dinghu der Stadt Zhaoqing in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Lianhua (Dinghu)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) des Autonomen Kreises Gongcheng im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Lianhua (Gongcheng)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Stadtbezirk Gongjing der Stadt Zigong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianhua (Gongjing)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Stadtbezirk Hulan der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Lianhua (Hulan)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) in der kreisfreien Stadt Jiande der Unterprovinzstadt Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Lianhua (Jiande)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) in der kreisfreien Stadt Kaiyuan der bezirksfreien Stadt Tieling in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Lianhua (Kaiyuan)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Stadtbezirk Lianxi der Stadt Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Lianhua (Lianxi)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Kreis Linkou der Stadt Mudanjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Lianhua (Linkou)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Kreis Linxia des Autonomen Bezirks Linxia in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Lianhua (Linxia)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Kreis Qin’an der Stadt Tianshui in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Lianhua (Qin’an)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Stadtbezirk Qujiang der Stadt Quzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Lianhua (Qujiang)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Stadtbezirk Tong’an der Unterprovinzstadt Xiamen in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Lianhua (Tong’an)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Kreis Wangkui der Stadt Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Lianhua (Wangkui)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Kreis Wuyang der Stadt Luohe in der chinesischen Provinz Henan, siehe Lianhua (Wuyang)
 Großgemeinde Lianhua (莲花镇) im Kreis Xingwen der Stadt Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianhua (Xingwen)

 Gemeinde Lianhua (莲花乡) im Stadtbezirk Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianhua (Anju)
 Gemeinde Lianhua (莲花乡) in der kreisfreien Stadt Shulan der bezirksfreien Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Lianhua (Shulan)
 Gemeinde Lianhua (莲花乡) im Kreis Xintian der Stadt Yongzhou in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Lianhua (Xintian)

 Straßenviertel Lianhua (莲花街道) im Stadtbezirk Changyi der Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Lianhua (Changyi)
 Straßenviertel Lianhua (莲花街道) im Stadtbezirk Futian der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Lianhua (Futian)
 Straßenviertel Lianhua (莲华街道) im Stadtbezirk Wuhua der Stadt Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Lianhua (Wuhua)
 Straßenviertel Lianhua (莲花街道) in der kreisfreien Stadt Xiangcheng der bezirksfreien Stadt Zhouhou in der chinesischen Provinz Henan, siehe Lianhua (Xiangcheng)
 Straßenviertel Lianhua (莲花街道) im Kreis Xixia der Stadt Nanyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Lianhua (Xixia)
 Straßenviertel Lianhua (莲花街道) im Stadtbezirk Yanjiang der Stadt Ziyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianhua (Yanjiang)

 Dorf Lianhua (莲花村) der Großgemeinde Wenjing im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lianhua (Wenjing)
 Dorf Lianhua (莲花村) der Großgemeinde Yangzi in der Stadt Zhongxiang der chinesischen Provinz Hubei, siehe Lianhua (Yangzi)